Tori Black Is Pretty Filthy — американский порнографический фильм, снятый режиссёром Мэйсон и спродюсированный Патриком Коллинсом. В главной роли снялась порноактриса Тори Блэк.

Сюжет 
Фильм состоит из пяти сцен. Действие первой сцены происходит на пляже Санта-Моники и в домике возле моря. Во второй сцене Тори Блэк впервые в своей карьере исполняет анальный секс, снятый не от первого лица. В третьей сцене Блэк одета в гангстерском стиле и в ней также участвуют Мэри Лав и Ice Cold. Четвёртая сцена начинается с изображения Блэк и Кристины Роуз, ласкающих друг друга возле бассейна. Далее действие переносится в дом, где к ним присоединяется Мануэль Феррара. Начало последней сцены происходит на улице Лос-Анджелеса. Она приходит на заброшенный склад, где встречает Мика Блу и Джеймса Дина. После грубого секса с двумя мужчинами, она уходит в туалет, где занимается мастурбацией.

Релиз 
Фильм был выпущен на DVD 16 сентября 2009 года. Кроме самого фильма, DVD включало несколько дополнений, таких как трейлер, слайд-шоу и видео о том, как снимался фильм.

Награды и номинации

Примечания 

Фильмы США 2009 года
Порнографические фильмы США
Фильмы на английском языке
Порнографические фильмы 2000-х годов